Annealing (dt. „Ausheilen“) steht für:
 Wärmebehandlung von Metallen, Glas und anderen Werkstoffen zur Erzielung definierter Werkstoffeigenschaften, siehe Glühen und Anlassen
 Ausheilen von Kristalldefekten in der Werkstoffbearbeitung, siehe Ausheizen
 Primer annealing in der Genetik, siehe Primerhybridisierung
 Simulated annealing, ein heuristisches Optimierungsverfahren, siehe Simulierte Abkühlung